Pötscher ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Pötscher (* 1953), österreichischer Unternehmer und ehem. Politiker
 Gregor Pötscher (* 1973), österreichischer Fußballer und Fußballtrainer
 Walter Pötscher (1928–2004), österreichischer klassischer Philologe